Lierenbach ist ein geographischer Name:

 Lierenbach (Acher), rechter Zufluss des Acher nach Kappelrodeck, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Lierenbach (Sasbachwalden), Wohnplatz von Sasbachwalden, Ortenaukreis, Baden-Württemberg